Kulow steht für:
 Kulow (Rastow), Ortsteil von Rastow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 den sorbischen Ortsnamen der Stadt Wittichenau

Personen:
 Felix Kulow (* 1948), kirgisischer Politiker

Siehe auch:
 Kulo
 Kuhlow
 Kuhlo